Denumirea de Urlați se poate referi la:
 Urlați, un oraș din județul Prahova, România
 Urlați, o localitate din județul Vaslui, România

Urlățelu 
 Râul Urlățelu, Doftana
 Râul Valea Mare, Urlățelu
 Râul Zănoaga, Urlățelu
 Râul Urlățelu, Tărlung

Toponime românești